«Бруна Сурфистинья» или «Сладкий яд скорпиона» (, известный также как Little Surfer Girl) — бразильский фильм-драма, вышедший в прокат в 2011 году, основанный на книге Бруны Сурфистиньи «Сладкий яд скорпиона» (оригинальное название ). В фильме сыграли такие актёры, как Дебора Секо, Кассио Габус Мендес и Дрика Марес. Этот фильм был снят режиссёром Маркусом Балдини для Imagem Filmes.

Сюжет 
Девушка Ракел, живущая в семье среднего класса, в свои 17 лет протестует против такого образа жизни, и оставляет свою семью и обучение в традиционном колледже в Сан-Паулу, становясь девушкой по вызову. Вскоре после начала этой «работы», она решила написать в блоге о своем опыте проститутки. Так как некоторые клиенты думали, что она была похожа на серфера, она взяла себе имя «Сурфистинья», что означает «девочка-сёрфер». Этот блог стал сенсацией, и быстро оказался одним из самых популярных блогов в Бразилии. Став знаменитой, Ракел изменилась. Она продолжала давать интервью на бразильских ток-шоу (подобных шоу Опры или Дэвида Леттермана), при этом продолжая писать в свой блог о своих «колоритных» подвигах. Она написала книгу о своей жизни, назвав её «Сладкий яд скорпиона».

В ролях 
 Дебора Секо — Бруна Сурфистинья
 Cássio Gabus Mendes — Халдсон
 Cristina Lago — Габи
 Drica Moraes — Лариса
 Fabiula Nascimento — Жанин
 Guta Ruiz — Карол
 Clarisse Abujamra — Селести
 Luciano Chirolli — Отто
 Sérgio Guizé — Родригу
 Simone Iliescu — Ясмин
 Érika Puga — Мел
 Brenda Lígia — Келли
 Gustavo Machado — Мигел
 Juliano Cazarré — Густаву
 Rodrigo Dorado — Роминью
 Roberto Audio — Жиан
 Plínio Soares as Publicitário
 Sidney Rodrigues — Томас

О съёмках фильма 
Это фильм о бывшей бразильской проститутке, основанный на книге, написанной самой Ракел Пашеку, известной под псевдонимом Бруна Сурфистинья, в жизни которой имела место подобная история.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт фильма

Фильмы-драмы Бразилии
Экранизации автобиографических произведений
Проституция в фильмах
Фильмы Бразилии 2011 года